Об'єкти NGC
Кассіопея (сузір'я)
Галактики